{{Taxobox début | animal | Anancus | Anancus arvernensis.JPG| Squelette dAnancus arvernensis.}}Anancus''' est un genre éteint de la famille des Gomphotheriidae, proche des éléphants actuels. Il vivait du Miocène supérieur au Pléistocène inférieur, il y a 3 à 1,5 million d’années. Des fossiles appartenant à ce genre ont été retrouvés en Afrique, en Europe et en Asie.

 Caractéristiques Anancus mesurait à peu près trois mètres de haut et ressemblait beaucoup à l’éléphant moderne. Il avait deux défenses alors que les Gomphotherium en avaient quatre. Anancus faisait partie du groupe des Proboscidea comme les mastodontes, caractérisé par une dentition plus primitive que celle des éléphants actuels et des mammouths. En effet leurs défenses étaient beaucoup plus longues, elles mesuraient jusqu’à . Ils utilisaient certainement leurs défenses comme armes.
Leurs molaires ressemblaient plus à celles du porc et du tapir qu’à celles des éléphants actuels, n’étant pas composées de lames.Anancus avait en outre une dentition différente et de plus petites pattes que l’éléphant actuel.

 Habitat Anancus'' semble avoir vécu dans les forêts, se nourrissant d’arbres et d’arbustes et de tubercules ou de racines affleurant le sol.

Extinction 
Ce genre s’est éteint lorsque les forêts ont cédé la place à la prairie.

Classification

Liste des espèces

Références

Liens externes 
 

Gomphotheriidae
Mammifère du Pliocène
Proboscidien du Pléistocène
Taxon fossile décrit en 1855